Dietherdt ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Johann Christoph von Dietherdt (1746–1809), preußischer Landrat
 Philipp Georg von Dietherdt (1741–1807), preußischer Generalmajor und Minister